Lorie, de son vrai nom Laure Pester, est une chanteuse et comédienne française
 Château de la Lorie